El Grand Prix de Stuttgart 2013, oficialment conegut com a Porsche Tennis Grand Prix 2013, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als Premier tournaments de la WTA. La 36a edició del torneig i es va celebrar entre el 20 i el 28 d'abril de 2013 al Porsche Arena de Stuttgart, Alemanya.

La tennista russa Maria Xaràpova va guanyar el segon títol de l'any i va defensar l'aconseguit en l'edició anterior.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2013
WTA Tour 2013